Potocce di Montespino  (in sloveno: Potok pri Dornberku) è un insediamento (naselje) della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica, è situato a sud di Montespino e nella Valle del Vipacco, parte della regione storica del litorale sloveno.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica